XIX Первенство России по футболу среди клубов Первого дивизиона проходило с 27 марта по 6 ноября 2010 года. Оно стало последним состязанием под эгидой Профессиональной футбольной лиги. После окончания сезона лига была расформирована, а на её место создана Футбольная национальная лига.

Игра «Иртыш» — «Нижний Новгород» стала первым матчем в истории Первого дивизиона, проведенным в крытом манеже, а не на открытом воздухе.

Самый быстрый гол был забит Алексеем Шляпкиным («КАМАЗ») на 19 секунде в матче «КАМАЗ» — «Жемчужина-Сочи» в 37 туре.

В апреле-мае исполняющим обязанности главного тренера команды «Динамо СПб» на протяжении шести матчей был 23-летний Григорий Михалюк[en], став самым молодым тренером в России, который когда-либо возглавлял профессиональный клуб.

Регламент

Квалификация и понижение 
Как и в предыдущие сезоны, две команды, занявшие 1 и 2 места по итогам чемпионата, получат право выступать в следующем сезоне в Высшем дивизионе, а пять команд, занявших места с 16 по 20, покинут Первый дивизион и перейдут во Второй дивизион ПФЛ.

Дополнительные показатели 
В случае равенства очков используются дополнительные показатели в следующем порядке:

 наибольшее число побед во всех матчах
 результаты игр между собой (число очков, число побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей, число мячей, забитых на чужом поле)
 разность забитых и пропущенных мячей во всех матчах
 число забитых мячей во всех матчах
 число мячей, забитых на чужих полях во всех матчах
 жребий

Участники 

В сезоне 2010 года в первом дивизионе выступали 20 команд.

24 декабря 2009 года руководство подольского «Витязя» из-за финансовых проблем приняло решение не участвовать в Первом дивизионе. По рейтингу команд, занявших вторые места в зонах Второго дивизиона в сезоне 2009, выше всех располагалось брянское «Динамо». Оно и стало главным претендентом на место «Витязя». Однако 28 января 2010 года Совет ПФЛ обратился в РФС с просьбой допустить к соревнованиям ФК «Волгоград» (3-е место в зоне «Юг»), который заменил бы «Витязь» в случае положительного решения.

23 января 2010 клуб «Салют-Энергия» был переименован в «Салют».

12 февраля 2010 года стало известно о том, что ФК «Москва» не будет участвовать в Чемпионате России, её заменит «Алания» Владикавказ.

18 февраля Совет ПФЛ утвердил состав участников первого дивизиона. Вместо «Витязя» и «Алании» в дивизион были включены «Волгоград», переименованный в «Ротор», и брянское «Динамо».

В 2010 году в первом дивизионе было два дерби — краснодарское и нижегородское.

Итоговое турнирное положение 

Примечание

Результаты матчей 

 Примечания
 1.  Матч 27-го тура «КАМАЗ» — «Химки» был остановлен на 81-й минуте из-за отключения освещения и доигран на следующий день, 1 сентября.
 2.  Матч 31-го тура «Динамо» (Брянск) — «Луч-Энергия» был прерван на 81-й минуте на полчаса из-за погасшего освещения.

Лучшие бомбардиры 

Примечание. В скобках указано количество мячей, забитых с пенальти.

Ассистенты

Рекорды в Первенстве 
 Самая крупная победа хозяев (+5):
 09/07/2010 «Кубань» (Краснодар) — «Волгарь-Газпром» (Астрахань) 6:1
 25/09/2010 «Динамо» (Брянск) — «СКА-Энергия» (Хабаровск) 5:0
 Самая крупная победа гостей (-6):
 24/05/2010 «Ротор» (Волгоград) — «Мордовия» (Саранск) 0:6
 Наибольшее число голов в одном матче (7):
 29/04/2010 «Нижний Новгород» (Нижний Новгород) — «Краснодар» (Краснодар) 4:3
 06/07/2010 «Луч-Энергия» (Владивосток) — «Авангард» (Курск) 4:3
 09/07/2010 «Кубань» (Краснодар) — «Волгарь-Газпром» (Астрахань) 6:1
 10/08/2010 «Динамо» (Брянск) — «Краснодар» (Краснодар) 4:3
 14/09/2010 «Авангард» (Курск) — «Шинник» (Ярославль) 1:6

Лауреаты сезона

Лауреаты ПФЛ 
Лауреатами сезона по результатам опроса клубов ПФЛ стали:
 Лучший игрок — Андрей Тихонов («Химки»)
 Лучший вратарь — Александр Будаков («Кубань»)
 Лучший защитник — Милан Вьештица («Шинник»)
 Лучший полузащитник — Андрей Тихонов («Химки»)
 Лучший нападающий — Спартак Гогниев («КАМАЗ»/«Краснодар»)
 Лучший бомбардир — Отар Марцваладзе («Волга»)
 Лучший тренер — Роберт Евдокимов («КАМАЗ»)

Лауреаты премии «Фаворит» 
Премия «Фаворит» была учрежденна спортивным сайтом OneDivision.ru. Лауреаты определялись по итогам голосования главных тренеров и капитанов команд Первого дивизиона:

 Г — количество голосов
 1м — количество первых мест
 К — количество названных номинантов

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте sportbox.ru 
 Таблица трансферов ПД-2010

2010
Футбол в России в 2010 году